Subrosia is een fictief land, dat voorkomt in The Legend of Zelda: Oracle of Seasons, een videospel uit de serie van The Legend of Zelda. Subrosia bestaat voornamelijk uit lava en rotsen, en bevindt zich onder het land van Holodrum. 

De ingang van het land is via sommige portalen verbonden met Holodrum. De vuurbestendige inwoners van Subrosia, de Subrosians, kunnen verschillende delen van het land van Holodrum betreden via deze portalen. De enige manier voor buitenstaanders om Subrosia te betreden is het gebruik van een van de verborgen portalen in Holodrum.

The Legend of Zelda
Fictief land